Suite indgår blandt andet i følgende artikler:

 Suite, inden for musikken en betegnelse for en af de ældste cykliske musikformer.
 Suite på et hotel er en række sammenhængende værelser som udgør en helhed.
 En suite, et fagudtryk der beskriver den ene af tre mulige måder at strukturere et teaters produktions- og kalenderplanlægning.
 À la suite, et militærudtryk.